Ioana Petrescu se poate referi la:

 Ioana Petrescu (scriitoare) (n. ?), autoare a Balaurul mărilor (1957), Cîntecul Lebedei (1958), O întâmplare de necrezut (1960) sau Un reportaj primejdios; Ștafeta titanilor (1965)
 Ioana Petrescu (politiciană) (n. 1980), politiciană și economistă
 Ioana Em. Petrescu (1941-1990), critic și istoric literar, eminescolog